Татьяна Сергеевна Красногор (род. 9 января 1988 года) — украинская пловчиха по скоростному плаванию в ластах.

Карьера 
Тренировалась в Харькове у Нины Булгаковой. В Киеве тренируется у ЗТУ Яковлева Евгения Александровича и Яковлева Андрея Александровича.

Пятикратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира по марафону.

В 2013 году удостоена почётного звания Заслуженный мастер спорта Украины.

Получила высшее образование в ХГАФК.

Также является действующим тренером в бассейне СК «Кондиционер » в Харькове. Воспитала мастеров спорта и Мастеров спорта международного класса по подводному спорту, чемпионов и призёров Чемпионата мира и Кубка мира среди юниоров в 2016 году.

С 2018 года является тренером по скоростному плаванию в ластах в СК "Акварена".

Примечания 

Тренер сборной команды Украины по скоростному плаванию в ластах. 

В 2019 году Татьяна участвовала в заплыве через Босфор.

В 2020 году получила сертификат по дайвингу Scuba Diver в дайвинг-клубе Divers.

Ссылки 

Пловцы в ластах Украины
Выпускники Харьковской государственной академии физической культуры